

Die Liste der Biografien führt alle Personen auf, die in der deutschsprachigen Wikipedia einen Artikel haben. Dieses ist eine Teilliste mit 3 Einträgen von Personen, deren Namen mit den Buchstaben „Wilu“ beginnt.

Wilu 



Wiluc 
 Wiluchina, Olga Gennadjewna (* 1988), russische Biathletin

Wilus 
 Wilusz, Maciej (* 1988), polnischer Fußballspieler

Wilut 
 Wilutzky, Dirk (* 1965), deutscher Filmproduzent und Regisseur